Orson steht für:

 Orson (Vorname)
 Orson (Pennsylvania), Ort im Wayne County
 Orson, Indiana, fiktive Stadt und Handlungsort der Sitcom The Middle
 Orson (Band), US-amerikanische Rockband
 Orson Automobile Manufacturing Company,  US-amerikanischer Automobilhersteller
 Urson de Nemours (auch: Orson; um 1165–1233), königlicher Kammerherr und Berater

Siehe auch:
 Die Orsons, deutsche Hip-Hop-Gruppe
 Orso